Muggiaea är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av W. Busch 1851. Muggiaea ingår i familjen Diphyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Muggiaea